«Багровый цвет снегопада» — художественный фильм, последняя картина режиссёра Владимира Мотыля.

Сюжет 

Во время Первой мировой войны погибает отец юной киевлянки Ксении Герстель. Вскоре она узнаёт о гибели своего жениха Саши. В отчаянии она поступает в «Красный крест» и уходит на фронт сестрой милосердия, где встречает новую любовь — генерал-майора Ростислава Баторского, который спасает ей жизнь, а после демобилизации поселяет в своей квартире в Петрограде. Позднее они справляют свадьбу. Но всё рушится с революцией 1917 года.

В ролях 
 Даниэла Стоянович — Ксения Герстель
 Михаил Филиппов — генерал-майор Ростислав Иванович Баторский
 Александр Цуркан — Трофим Кряжных
 Александр Василевский — Трофим Кряжных в молодости
 Анатолий Белый — Константин Герстель, брат Ксении
 Елена Гольянова — Фаина
 Богдан Бенюк — муж Фаины
 Сергей Романюк — Пётр Игнатьевич Смолянинов
 Владимир Портнов — Лютый, врач
 Наталия Мажуга — переводчица
 Дмитрий Филиппов — санитар
 Виктор Маркин — раненый солдат
 Сергей Стёпин — немецкий офицер
 Елена Павлова — Даша, горничная
 Юрий Колганов — Никифор, слуга
 Степан Абрамов — гимназист
 Артур Асланян — аптекарь
 Инга Маневич — Ирина в спектакле
 Альбина Бокова — Ольга в спектакле
 Александр Шаврин — Тузенбах в спектакле
 Татьяна Щанкина — дама из ВОКСа
 Евгений Каубов — капрал
 Валерий Кухарешин — Керенский
 Георгий Корольчук — батюшка
 Михаил Химичёв — Сашко
 Алёна Кивайло — толстуха
 Вячеслав Шихалеев — Савелий, вестовой
 Вадим Колганов — Фрол
 Роман Стабуров — хозяин золотых приисков
 Елена Петрова — стрелочница
 Ёла Санько — старуха
 Орест Кушнирюк — конвоир
 Олег Масленников-Войтов — Шуленбург
 Евгений Пашин — банкир
 Виктор Рябов — Едвичка, доктор
 Юрий Павлов — офицер-эмигрант
 Екатерина Ласунская — ''певица

Ссылки 
  Репортаж о премьере фильма
 http://www.kp.ru/daily/23630.5/48085/
 http://filippov-mi.narod.ru/filmography/snegopad.htm
 http://ruskino.ru/mov/7551
 https://web.archive.org/web/20100811014316/http://kinotavr.ru/ru/2010/concours2010

Фильмы-драмы России
Фильмы России 2009 года